Vadleány-barlang néven és hasonló néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Vadleány-barlang, a Gyenesdiási Vadlány-lik másik neve.
 Vadleánybarlang, a Gyenesdiási Vadlány-lik másik neve.
 Vadleánybarlang, a Vadlán-lik másik neve.
 Vadleány barlang, a Gyenesdiási Vadlány-lik másik neve.